Douroum Doum Doum est un single d'Henri Dès sorti en 1975.

Liste des chansons 

 Face A : Douroum Doum Doum.
 Face B : À pied.

Références 

Single musical sorti en 1975
Album d'Henri Dès